Rosemarie Hathaway, surnommée Rose, est une dhampire (demi-vampire) de la série de romans de Richelle Mead Vampire Academy (2007-2010). Elle apparaît dans le premier roman, Sœurs de sang (2007), et est présente dans l'ensemble de la série.

Biographie 

Dans Sœurs de sang, elle fugue avec sa meilleure amie Lissa qu'elle protège quoi qu'il arrive. Elles sont ramenées à Saint-Vladimir, l'école dans laquelle elles étudient. Rose, ayant perdu deux ans d'entrainement en tant que dhampire, se voit affecter d'un professeur particulier, Dimitri. Elle s'attache à lui jusqu'à en tomber amoureuse.

Elle est liée à Lissa par le « Baiser de l'ombre »   Lissa a ramené Rose du monde des morts et elles sont maintenant liées. Rose peut entrer dans la tête de Lissa, entendre ses pensées, ressentir ses émotions et voir ce qu'elle voit. C'est grâce à ce lien qu'elle apprend que Lissa est en danger et . Alors qu'elle a été ensorcelée pour sauter sur Dimitri, son amitié avec Lissa lui permet de combattre le sortilège et de rejoindre Lissa pour la sauver.

Dans le deuxième tome, Morsure de glace, Rose rencontre Adrian Ivashkov dans une résidence de sports d'hiver qui tombe amoureux d'elle. Elle décide de sortir avec lui dans le cinquième tome Lien de l'esprit, alors qu'elle n'a pas trouvé Dimitri, transformé en Strigoï durant une bataille qui a suivi un de leurs ébats amoureux. 

Quand Dimitri est enfin redevenu lui-même, il a demandé à Rose de l'oublier ce qu'elle a essayé en vain. Les deux amants se sont enfin retrouvés et , Rose a avoué ses sentiments pour Dimitri à Adrian, le deuxième homme de sa vie. Ce dernier s'est mis dans une colère noire et a décidé de partir. Elle ne sait pas s'il va revenir mais peut compter sur ses amis qui, eux, sont toujours là pour elle.

Durant tout le long de la saga, nous avons découvert une Rose impulsive, courageuse, sarcastique mais aussi sensible et réfléchie. Elle a enduré de nombreuses épreuves, comme la mort de son meilleur ami, la perte de sa moitié, la perte de son lien avec Lissa, son accusation pour le meurtre de Tatiana, son évasion et son palmarès de nombreux morts. C'est une merveilleuse Dhampir , ce qui est un exploit.

Mais Rose n'a pas connu que la souffrance car elle a rencontré des amis merveilleux, s'est rapprochée de sa mère, une dhampire renommée et a fait la connaissance de son père, un  respecté et légèrement bizarre.

A la fin de la série, Rose coule des jours heureux en vivant avec son grand amour Dimitri et en étant assignée à sa reine de meilleure amie.

Notes et références 

Personnage de fiction féminin
Vampire Academy